Zoltán Tagscherer  (ur. 13 maja 1976 w Budapeszcie) – węgierski biegacz narciarski i biathlonista, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w 2002, 2006 i 2010 roku. Jego brat Imre również jest biatlonistą i biegaczem narciarskim.

Osiągnięcia w biegach narciarskich

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Tagscherer nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2010/2011

Osiągnięcia w biathlonie

Mistrzostwa świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Węgierscy olimpijczycy
Urodzeni w 1976
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Budapeszcie
Węgierscy biegacze narciarscy